Patchanka (album) – album del 1988 dei Mano Negra
 Patchanka (genere musicale) – genere musicale di musica latina
 Patchanka (trasmissione radiofonica) – trasmissione radiofonica in onda su Radio Popolare